Gato — animal felino
Gata (Espanha) — município da Estremadura
Gata (Cabo Verde) — aldeia da ilha da Boa Vista
A Gata — telenovela brasileira da TV Tupi

Desambiguações de topônimos